Czarni Słupsk
 Czarni Słupsk (2021)
 Czarni Słupsk (piłka nożna)
 Czarni Słupsk (piłka siatkowa)
 Czarni Słupsk (boks)